Минеевка — название населённых пунктов в России:

 Минеевка — деревня в Вольском районе Саратовской области.
 Минеевка — деревня в Чаинском районе Томской области.